Corruzione al Palazzo di giustizia – dramma scritto da Ugo Betti.
 Corruzione al Palazzo di giustizia – sceneggiato televisivo del 1966 diretto da Ottavio Spadaro.
 Corruzione al palazzo di giustizia – film del 1974 diretto da Marcello Aliprandi.